L'edizione 1983-84 della I liga vide la vittoria finale del Lech Poznań.

Capocannoniere del torneo fu Włodzimierz Ciołek (), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Lech Poznań Campione di Polonia 1983-84.
 Lech Poznań ammesso alla Coppa dei Campioni 1984-1985.
 Widzew Łódź e Pogoń Szczecin ammesse alla Coppa UEFA 1984-1985.
 Cracovia Kraków e Szombierki Bytom retrocesse in II liga polska.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Campionato polacco di calcio